Брежнєв Андрій Вікторович (1985—2009) — лейтенант МВС України, кавалер ордена «За мужність».
 Брежнєв Дмитро Олександрович — керівник фізичного виховання Слов'янського хіміко-механічного технікуму (Донецька область), заслужений працівник освіти України.
 Брежнєв Леонід Ілліч (1906-1982) — маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Міжнародної Ленінської премії «За зміцнення миру між народами» і Ленінської премії з літератури.

Жінки 
 Віра Брежнєва (* 1982) — українська співачка, акторка та телеведуча.

Примітки